Le corrido est une composante de la tradition folklorique du Mexique,
 Corrido est une commune italienne de la province de Côme.